

Astronomia 
 Cratere Bagnoles – cratere sulla superficie di Gaspra

Geografia 
 Francia
 Bagnoles – comune nella regione dell'Occitania
 Bagnoles-de-l'Orne – comune nella regione della Normandia